Het wereldkampioenschap wegrace seizoen 2014 is het 66e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap wegrace. Het kampioenschap bestaat in 2014 uit de klassen MotoGP, Moto2 en Moto3. De eerste race van het seizoen werd verreden op 23 maart op het Losail International Circuit in Qatar. De seizoensafsluiter wordt traditiegetrouw verreden op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia op 9 november.

Reglementswijzigingen 
Het CRT-format in de MotoGP wordt vervangen door het zogenaamde open format. Teams die onder deze reglementen deelnemen racen alle met dezelfde ECU die door Magneti Marelli wordt geleverd. Teams die hun eigen software gebruiken worden als fabrieks aangeduid. De maximale tankinhoud voor fabrieksmachines bedraagt 20 liter, terwijl open format machines 4 liter meer mee mogen nemen. Daarnaast werd het maximaal aantal motoren dat in een seizoen gebruikt mag worden verder ingekrompen. Open-teams mogen gebruikmaken van 12 motoren, terwijl fabrieksteams er slechts 5 mogen inzetten.

Kalender
In oktober 2013 maakte de FIM de eerste voorlopige kalender voor het seizoen 2014 bekend, waarop 19 races gepland stonden. Oorspronkelijk zouden er twee races worden georganiseerd in Zuid-Amerika. Nieuw op de kalender is de Grand Prix van Argentinië, die reeds in 2013 voor een terugkeer gepland. De race vond toen uiteindelijk geen doorgang. Daarnaast zou de Grand Prix van Brazilië terugkeren na een afwezigheid van 22 jaar. Hoewel er tussen 1995 en 2004 ook in Brazilië werd gereden, vond dat evenement plaats onder de naam Grand Prix van Rio de Janeiro. Omdat de aanpassingen aan het Autódromo Internacional Nelson Piquet niet op tijd konden worden afgerond is de race later van de kalender gehaald. Ook de Grand Prix van de Verenigde Staten verdween in 2014 van de kalender.

Puntentelling 
Per race krijgen de eerste vijftien geklasseerde coureurs punten toebedeeld, die opgeteld de eindstand van het kampioenschap bepalen. Punten worden alleen vergeven indien een coureur over de finish komt. Bij het constructeurskampioenschap krijgt de fabrikant de punten van de hoogstgeëindigde rijder per race.

MotoGP

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Moto2

Coureurs

Constructeurs

Moto3

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Resultaten en statistieken 2014 op MotoGP.com

Referenties